Пи́тер Ло́ренс Бак (; род. 6 декабря 1956) — гитарист, один из основателей и самый старший участник американской рок-группы R.E.M.

Карьера 
Помимо карьеры гитариста, Питер Бак активно занимается продюсированием рок-групп и написанием текстов песен. Карьеру звукорежиссера начал, сделав релизы  Uncle Tupelo, Vigilantes of Love, Dreams So Real, The Fleshtones, The Feeliesи The Jayhawks. Помимо участия в своей группе, популярен как сессионный музыкант в The Replacements, Eels и у Билли Брэгг.

С будущими коллегами по группе Майклом Стипом, а также будущим менеджером R. E. M., Бертис Даунс, познакомился в Афинах, где работал в магазине Wuxtry Records после учебы.

Дискография

R.E.M. 
 1983 год — Murmur
 1984 год — Reckoning
 1985 год — Fables of the Reconstruction
 1986 год — Lifes Rich Pageant
 1987 год — Document
 1988 год — Green
 1991 год — Out of Time
 1992 год — Automatic for the People
 1994 год — Monster
 1996 год — New Adventures in Hi-Fi
 1998 год — Up
 2001 год — Reveal
 2004 год — Around the Sun
 2008 год — Accelerate

Eels 
 2005 год —  Blinking Lights and Other Revelations

Примечания 

Рок-гитаристы США
Музыканты R.E.M.
Выпускники Университета Эмори
Соло-гитаристы
Гитаристы, вошедшие в список 100 величайших гитаристов по версии журнала Rolling Stone
Члены Зала славы рок-н-ролла